Clair (New Brunswick), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
 Clair (Saskatchewan), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Clair olieveld, een Brits olieveld in de Atlantische Oceaan, 75 km ten westen van de Shetlandeilanden
 Clair (nummer), een single uit 1972 van de Ierse zanger Gilbert O'Sullivan

Zie ook 
 Claire (doorverwijspagina)
 Saint Clair (doorverwijspagina)